Jason Dawe (1967-), journaliste automobile et animateur de télévision britannique.
 Jason Dawe (1973-), joueur de hockey sur glace canadien.